Cherif Ould Abidine (1969?-2016), homme politique nigérien ;
 Dhafer El Abidine (né en 1972), acteur tunisien ;
 Mohamed Zine El Abidine (19?-), homme politique tunisien ;
 Zine El Abidine ben Ismaïl (1700-1762), sultan tunisient du  ;
 Zine El Abidine Sebbah (né en 1987), footballeur algérien ;
 Zine el-Abidine Snoussi (1901-1965), journaliste tunisien ;
 Zine el-Abidine Souissi (né en 1984), footballeur tunisien.